Нижче наведено список населених пунктів повіту Бистриця-Несеуд, Румунія.

Бістріца-Несеуд